JAF peut faire référence à :
 Jeunesse Arménienne de France (JAF) ;
 juge aux affaires familiales ;
 Jetairfly, une compagnie aérienne belge ;
 Jeune arbitre fédéral, un échelon dans le classement des arbitres de football ;
 Jean-André Faucher (1921-1999), un journaliste français, militant nationaliste et vichyste, puis ami de François Mitterrand.

Jaf peut faire référence à :
 Jaf, une tribu kurde originaire des Monts Zagros, divisés entre l'Iran et l'Irak.